Красноя́ров — фамилия. 

Известные носители:

 Краснояров, Евгений Алексеевич — глава администрации Сахалинской области с 1993 по 1995 год.
 Краснояров, Клавдий Карпович — Герой Советского Союза.